— японская фамилия и имя.
 Император Такакура — 80-й Император Японии.
 Такакура, Кэн (1931—2014) — японский актёр.
 Такакура, Мики (род. 1960) — японская актриса.